Sunyer I de Pallars (? - v 1010), comte de Pallars (948-1010) i comte consort de Ribagorça.

Orígens familiars 
Fill del comte Llop I de Pallars i la seva esposa Gotruda de Cerdanya. Era net per part de mare dels comtes Miró II de Cerdanya i Delà d'Empúries.

Vida 
A la mort del seu pare, el 948, i per la renúncia del seu oncle Isarn I de Pallars, ascendí juntament amb els seus germans Ramon i Borrell al tron del comtat de Pallars.

El 995 moriren els seus dos germans més grans i Ermengol I de Pallars, fill de Borrell I, fou designat hereu del seu pare i co-governà juntament amb Sunyer I. El 1010 a la mort de Sunyer, els seus dos fills apartaren Ermengol I, germanastre seu, del poder i es dividiren els territoris del seu pare a parts iguals creant dos nous comtats: el comtat de Pallars Jussà i el comtat de Pallars Sobirà.

Núpcies i descendents 
Es casà en primeres núpcies amb Ermengarda de Roergue, filla de Ramon II de Roergue i vídua del seu germà Borrell I de Pallars. D'aquesta unió nasqueren:
 l'infant Ramon IV de Pallars Jussà (?-1047), comte de Pallars Jussà
 l'infant Guillem II de Pallars Sobirà (?-1035), comte de Pallars Sobirà
 l'infanta Ermengarda de Pallars, casada amb Guillem de Castellbò

Es casà en segones núpcies amb la comtessa Toda de Ribagorça. D'aquesta unió no tingué fills.

Comtes de Pallars
Comtes de Ribagorça